Kiki Bertens e Johanna Larsson erano le detentrici del titolo, ma Bertens ha preso parte solo al singolare di questa edizione del torneo. Larsson ha fatto coppia con Mona Barthel, perdendo in semifinale contro Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei.

In finale Choi Ji-hee e Han Na-lae hanno sconfitto Hsieh Shu-ying e Hsieh Su-wei con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Irina-Camelia Begu /  Raluca Olaru (quarti di finale)
  Dalila Jakupovič /  Darija Jurak (quarti di finale)

 Ellen Perez /  Arina Rodionova (semifinale)
 Mona Barthel /  Johanna Larsson (semifinale)

Wildcard 

  Choi Ji-hee /  Han Na-lae (campioni)

 Jang Su-jeong /  Kim Na-ri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Korea Open 2018